Jordán peut désigner :

Etymologie 
 Voir Jordan (nom)

Patronyme 
 Anita Jordán (1917-1946), actrice argentine de cinéma et de théâtre ;
 Elisabeth Jordán, chanteuse espagnole ;
 Esteban Jordán, sculpteur espagnol ;
 Guillermo Arriaga Jordán, écrivain, acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain pour le cinéma ;
 Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Río, naturaliste, juriste et historien espagnol ;
 José Luis Jordán Peña, technicien en télécommunications espagnol, à l'origine de l'affaire Ummo ;
 Karina Jordán, une actrice péruvienne ;
 Michal Jordán, joueur professionnel de hockey sur glace tchèque ;
 Orestes Jordán (1913-1991), footballeur péruvien ;
 Ricardo López Jordán (fils), chef militaire et homme politique argentin ;
 Susana Sumelzo Jordán, femme politique espagnole.

Toponyme 

 Jordán, une municipalité de Colombie.
 La province de Germán Jordán en Bolivie.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique